Чарльз Кардэйл Бабингтон (, 23 ноября 1808 — 22 июля 1895) — британский , профессор ботаники,  и .

Биография 
Чарльз Кардэйл Бабингтон родился 23 ноября 1808 года.

С 1861 по 1895 год он был профессором ботаники. Бабингтон занимался интенсивными исследованиями в области естествознания.

Чарльз Кардэйл Бабингтон посетил почти все части Британских островов, а в 1846 году он посетил Исландию.

Чарльз Кардэйл был одним из основателей Энтомологического общества (1833). Бабингтон был членом Геологического общества Лондона, членом Кембрийской археологической ассоциации, членом Лондонского Линнеевского общества, членом Лондонского королевского общества и активным членом Британской ассоциации.

Чарльз Кардэйл Бабингтон умер в Кембридже 22 июля 1895 года.

Научная деятельность 
Чарльз Кардэйл Бабингтон специализировался на папоротниковидных, водорослях, семенных растениях и на микологии.

Научные работы 
 Memorials, journal and botanical correspondence by Charles Cardale Babington. 6 editions published in 1897 in English and held by 127 libraries worldwide.
 Manual of British botany: containing the flowering plants and ferns arranged according to the natural orders by Charles Cardale Babington. 35 editions published between 1843 and 1922 in English and Undetermined and held by 116 libraries worldwide.
 Ancient Cambridgeshire: or, An attempt to trace Roman and other ancient roads that passed through the country of Cambridge; with a record of the places where Roman coins and other remains have been found by Charles Cardale Babington. 3 editions published in 1883 in English and held by 36 libraries worldwide.
 Manual of British botany, containing the flowering plants and ferns by Charles Cardale Babington. 11 editions published between 1843 and 1904 in English and held by 35 libraries worldwide.
 A catalogue of the manuscripts preserved in the library of the University of Cambridge. Ed. for the Syndics of the University press by Cambridge University Library in English and held by 30 libraries worldwide.
 Primitiæ floræ sarnicæ; or, An outline of the flora of the Channel Islands of Jersey, Guernsey, Alderney, and Serk. Containing a catalogue of the plants indigenous to the islands: with occasional observations upon their distinctive characters, affinities, and nomenclature by Charles Cardale Babington. 2 editions published in 1839 in English and held by 30 libraries worldwide.
 Flora of Cambridgeshire; or, A catalogue of plants found in the county of Cambridge; with references to former catalogues, and the localities of the rarer species by Charles Cardale Babington. 3 editions published in 1860 in English and Undetermined and held by 28 libraries worldwide.
 The British rubi; an attempt to discriminate the species of Rubus known to inhabit the British Isles by Charles Cardale Babington. 3 editions published in 1869 in English and Undetermined and held by 26 libraries worldwide.
 On the Neottia gemmipara of Smith by Charles Cardale Babington. 2 editions published between 1844 and 1845 in English and held by 25 libraries worldwide.

Примечания

Литература 
 Sidney Lee, ed (1901). Babington, Charles Cardale. Dictionary of National Biography, 1901 supplement. London: Smith, Elder & Co.

Ссылки 
 Alumni Cantabrigienses: Charles Cardale Babington
 The National Archives Charles Cardale Babington (1808—1895)
 Charles Cardale Babington, 1808—1895

Члены Лондонского Линнеевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Профессора Кембриджского университета‎
Профессор ботаники (Кембриджский университет)